Borders, une librairie internationale américaine.
 Scottish Borders, une région d'Écosse classiquement appelée The Borders.
 Borders, une distillerie de Scotch whisky ouverte en 2018 dans la région des Scottish Borders.

Lisa Borders (1957-), personnalité politique et du monde des affaires américaine
Pat Borders (1963-), joueur de baseball.